Шенфельд () — фамилия и топоним:

Персоналии 
 Шёнфельд, Мартын (1796—?) — немецкий врач, автор ряда трудов по медицине.
 Шёнфельд, Хайнрих (1900—?) — австрийский футболист еврейского происхождения, нападающий.
 Шёнфельд, Эдуард (1828—1891) — немецкий астроном.

Топоним 
 Шёнфельд (Брюссов) — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.
 Шёнфельд (Деммин) — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Шёнфельд (Саксония) — коммуна в Германии, в земле Саксония.
 Шёнфельд (Эльба) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Шёнфельд (гора) — гора в Берхтесгаденских Альпах.
 Шёнфельд — прежнее название села Ксеновка в Никольском районе Донецкой области Украины.
 Шёнфельд — немецкое название города Красно (Чехия).

См. также 
 Шёнефельд
 Шенфельд
 Шейнфельд

Примечания